Buck Hill ist der Name folgender Personen:

* Buck Hill (eigentlich Roger Hill; 1927–2017), US-amerikanischer Saxophonist

Buck Hill steht für folgende geografischen Objekte:
 Buck Hill (British Columbia), Hügel in British Columbia, Kanada
 Buck Hill (Burke), Berg in Burke, Queensland, Australien
 Buck Hill (Burnsville), Wintersportgebiet in Burnsville, Minnesota, Vereinigte Staaten

Erhebungen in den Vereinigten Staaten:
 Buck Hill (Colorado)
 Buck Hill (Hartford County, Connecticut)
 Buck Hill (Litchfield County, Connecticut)
 Buck Hill (Windham County, Connecticut)
 Buck Hill (Kalifornien)
 Buck Hill (Penobscot County, Maine)
 Buck Hill (Piscataquis County, Maine, 238 m)
 Buck Hill (Piscataquis County, Maine, 485 m)
 Buck Hill (Maryland)
 Buck Hill (Berkshire County, Massachusetts)
 Buck Hill (Norfolk County, Massachusetts)
 Buck Hill (Worcester County, Massachusetts, 265 m)
 Buck Hill (Worcester County, Massachusetts, 310 m)
 Buck Hill (Worcester County, Massachusetts, 320 m)
 Buck Hill (Michigan)
 Buck Hill (Minnesota)
 Buck Hill (New Hampshire)
 Buck Hill (Chenango County, New York)
 Buck Hill (Essex County, New York)
 Buck Hill (Franklin County, New York, 589 m)
 Buck Hill (Franklin County, New York, 649 m)
 Buck Hill (Herkimer County, New York)
 Buck Hill (Oneida County, New York)
 Buck Hill (Queens County, New York)
 Buck Hill (Tompkins County, New York)
 Buck Hill (Warren County, New York)
 Buck Hill (Alexander County, North Carolina)
 Buck Hill (Avery County, North Carolina)
 Buck Hill (North Dakota)
 Buck Hill (Oklahoma)
 Buck Hill (Indiana County, Pennsylvania)
 Buck Hill (Lycoming County, Pennsylvania)
 Buck Hill (Tioga County, Pennsylvania)
 Buck Hill (Rhode Island)
 Buck Hill (South Carolina)
 Buck Hill (Bexar County, Texas)
 Buck Hill (Brewster County, Texas)
 Buck Hill (Zavala County, Texas)
 Buck Hill (Bennington County, Vermont, 437 m)
 Buck Hill (Bennington County, Vermont, 500 m)
 Buck Hill (Franklin County, Vermont)
 Buck Hill (Augusta County, Virginia)
 Buck Hill (Highland County, Virginia)
 Buck Hill (Prince William County, Virginia)
 Buck Hill (Rockbridge County, Virginia, 441 m)
 Buck Hill (Rockbridge County, Virginia, 520 m)
 Buck Hill (Shenandoah County, Virginia)